Darbyshire steht für: 

 Carolyn Darbyshire (* 1963), kanadische Curlerin
 Mount Darbyshire, Berg im Viktorialand, Antarktika